Osoby o tym nazwisku:
 Edward Gorazdowski − polski drzeworytnik
 Ludwik Stefan Gorazdowski − polski inżynier hutnik i działacz państwowy
 Stefan Gorazdowski − polski kapitan żeglugi wielkiej
 Szczęsny Gorazdowski − polski polityk
 Tadeusz Gorazdowski − polski oficer
 Zygmunt Gorazdowski − rzymskokatolicki ksiądz, święty